Midob steht für:

 Midob (Ethnie), eine Ethnie in Afrika
 Midob (Sprache), die Sprache dieser Ethnie